In der Saison 1987/88 der 2. Bundesliga erreichten die Stuttgarter Kickers und der FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga. Der SV Darmstadt 98 scheiterte in den Relegationsspielen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Aufstieg 
Der FC St. Pauli kehrte zehn Jahre nach dem ersten Bundesliga-Jahr zurück ins Oberhaus. Die Stuttgarter Kickers stiegen erstmals auf.

Abstieg 
Der DFB entzog am 27. Juni 1988 Rot-Weiß Oberhausen die Lizenz. Das DFB-Schiedsgericht bestätigte diese Entscheidung am 11. Juli 1988. Die SpVgg Bayreuth blieb daher als Siebzehnter in der Liga. Neben Oberhausen mussten Neuling Remscheid sowie Ulm und Ex-Bundesligist Bielefeld in die Oberliga absteigen.

Torschützenliste 
Bester Torjäger der Saison war Souleyman Sané vom SC Freiburg mit 21 Toren.

Relegation 
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga SV Waldhof Mannheim und der Dritte der 2. Bundesliga SV Darmstadt 98 aufeinander.

|}

Hinspiel

Rückspiel 

Sollte nach 2 × 90 Minuten eine Punkt- und Torgleichheit eintreten, wird ein drittes Spiel fällig.

Entscheidungsspiel 

|}

Damit bleibt Waldhof Mannheim in der Bundesliga. Zum zweiten Mal nach 1986 musste ein drittes Spiel ausgetragen werden, zum ersten Mal fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Eine Besonderheit dieser Spiele war, dass der langjährige Trainer von Waldhof Klaus Schlappner als Coach von Darmstadt 98 gegen seinen alten Klub antreten musste.

Aufsteiger

Einzelnachweise 
Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1988, Olympia-Verlag GmbH, ISSN

1987 88
Fußballsaison 1987/88